Konzil von Nicäa steht für:

 Erstes Konzil von Nicäa (325), das erste ökumenische Konzil mit dem Thema Trinität
 Zweites Konzil von Nicäa (787), das siebte ökumenische Konzil mit dem Thema Bilderstreit